Sharon Fichman e Giuliana Olmos erano le detentrici del titolo, ma Fichman non ha preso parte a questa edizione per colpa di un infortunio. Olmos, invece, ha partecipato in coppia con Gabriela Dabrowski e sono state sconfitte in finale da Veronika Kudermetova e Anastasija Pavljučenkova con il punteggio di 1-6, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

  Storm Sanders /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (finale)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (semifinale)
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (quarti di finale)

  Coco Gauff /  Jessica Pegula (primo turno) 
  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (semifinale) 
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (quarti di finale) 
  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (quarti di finale)

Wildcard 

  Claudia Giovine /  Anastasia Grymalska (primo turno)

  Jasmine Paolini /  Martina Trevisan (secondo turno)

Ranking protetto 

  Kaitlyn Christian /  Han Xinyun (secondo turno)

Alternate 

  Madison Brengle /  Arina Rodionova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2022